Hakkari, ville de Turquie.
 Hakkari, une des 81 provinces de la Turquie.
 Hakkari, circonscription électorale correspondant à cette province.
 Hakkâri, une principauté kurde.